

Ludzie 
 Ben Cross (ur. 1947) – angielski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser, scenarzysta i piosenkarz
 Christopher Cross (ur. 1951) – amerykański wokalista i kompozytor
 David Cross (ur. 1949) – angielski muzyk i kompozytor, skrzypek
 David Cross (ur. 1964) – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Henri Edmond Cross (1856–1910) – malarz francuski
 Joan Cross (1900–1993) – brytyjska śpiewaczka operowa
 Marcia Cross (ur. 1962) – amerykańska aktorka telewizyjna i filmowa
 Richard Cross, 1. wicehrabia Cross (1823–1914) – brytyjski polityk, członek Partii Konserwatywnej, minister w rządach lorda Beaconsfielda i lorda Salisbury'ego
 Simon Cross (ur. 1965) – żużlowiec brytyjski

Muzyka 
 Cross – polski zespół rockowy
 Cross – amerykański raper z duetu Infa.Red & Cross i grupy Ruff Ryders
 † (Cross) – album Duetu Justice

Geografia

Miasta w USA 
 Cross – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo

Gminy w USA 
 Cross (ang. Cross Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Cross (ang. Cross Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Cross (ang. Cross County) – w stanie Arkansas

Rzeki 
 Stany Zjednoczone
 Cross – rzeka w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Cross – rzeka w stanie Minnesota, w hrabstwie Cook
 Cross – rzeka w stanie Minnesota, w hrabstwie Koochiching
 Cross – rzeka w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester

 Kanada
 Cross – rzeka w prowincji Kolumbia Brytyjska
 Cross – rzeka w prowincji Manitoba
 Cross – rzeka w prowincji Wyspa Księcia Edwarda

 Pozostałe
 Cross – rzeka w Nigerii oraz w Kamerunie